Pereval Khami-Nil' (persiska: كوتلٔ خمٔ نيل) är ett bergspass i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Bamiyan, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Kabul. Pereval Khami-Nil' ligger  meter över havet.

Terrängen runt Pereval Khami-Nil' är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Spī Gulī,  meter över havet,  km söder om Pereval Khami-Nil'. Runt Pereval Khami-Nil' är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Pereval Khami-Nil' består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Bamiyan (provins)